Хаугер () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Хаугер, Деннис (род. 2003) — норвежский автогонщик, пилот Формулы-2.
 Хаугер, Хеннинг (род. 1985) — норвежский футболист.
 Хаугер, Туриль Торстад (1943—2014) — норвежская детская писательница.